Scott Russell – amerykański motocyklista (ur. 1964)
 Scott Russell – kanadyjski oszczepnik (ur. 1979)

Zobacz też:
 Russell – inne hasła o tej samej nazwie